Aaron Johnson peut désigner :
 Aaron Johnson (1983-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Aaron Taylor-Johnson (1990-), acteur britannique.